Citroenbrandewijn, sterkedrank getrokken op citroenschillen
 Citroenvlinder, een dagvlinder